Le Sonnet 62 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : SInne of ſelfe-loue poſſeſſeth al mine eie,
And all my ſoule,and al my euery part;
And for this ſinne there is no remedie,
It is ſo grounded inward in my heart.
Me thinkes no face ſo gratious is as mine,
No ſhape ſo true,no truth of ſuch account,
And for my ſelfe mine owne worth do define,
As I all other in all worths ſurmount.
But when my glaſſe ſhewes me my ſelfe indeed
Beated and chopt with tanned antiquitie,
Mine owne ſelfe loue quite contrary I read
Selfe,ſo ſelfe louing were iniquity,
   T'is thee(my ſelfe)that for my ſelfe I praiſe,
   Painting my age with beauty of thy daies,

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

062